Усадище — название населённых пунктов в России:

 Усадище — деревня в Усадищенском сельском поселении Волховского района Ленинградской области.
 Усадище — деревня в Хваловском сельском поселении Волховского района Ленинградской области.
 Усадище — деревня в Выборгском районе Ленинградской области.
 Усадище — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Усадище — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Усадище — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Усадище — село в Воскресенском районе Московской области.
 Усадище — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Усадище — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Усадище — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Усадище — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Усадище — деревня в Новоуситовской волости Палкинского района Псковской области.
 Усадище — деревня в Палкинской волости у д. Ирхино (бывшей Васильевской волости) Палкинского района Псковской области.
 Усадище — деревня в Палкинской волости (д. Слопыгино) Палкинского района Псковской области.
 Усадище — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Усадище — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Усадище — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Усадище — деревня в Починковском районе Смоленской области.